Das Advanta Championships 2003 war ein Tennis-Hallen-Hartplatzturnier für Frauen in Philadelphia. Es war Teil der WTA Tour 2003 und fand vom 24. Oktober bis 2.   November 2003 statt.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2003
Tennisturnier in Philadelphia